Montparnasse est un toponyme parisien.

Il s'est appliqué depuis le  à un lieu-dit de l'ancienne paroisse de Vaugirard, aujourd'hui intégrée à la ville de Paris, à la limite de l’actuel quartier du Montparnasse du 14 et du quartier Notre-Dame-des-Champs du  de Paris, (non loin du quartier de Plaisance et du quartier Necker respectivement dans les 14 et 15, plus à l’ouest). En référence au mont Parnasse, une montagne du centre de la Grèce qui, selon la mythologie grecque, abritait les muses, les étudiants du quartier latin de Paris auraient nommé avec humour « mont Parnasse » un amas de gravats qui formait, avant 1725, une colline artificielle sur l'actuel carrefour entre le boulevard du Montparnasse et le boulevard Raspail. Le lieu fut également appelé « mont de la Fronde » comme en témoigne le plan de Paris de Johannes Janssonius en 1657. Des personnages y sont représentés s'exerçant au lancer de pierres.

Le nom a été donné au « cours du Midy », ouvert en 1700 sur le tracé du Mont Parnasse puis fut repris lors de la création de la rue du Montparnasse en 1773, et enfin pour baptiser le quartier du Montparnasse au milieu du . Comme souvent, le nom de « Montparnasse » désigne cependant un périmètre différent de celui du quartier administratif. Certains des lieux emblématiques de Montparnasse sont situés dans les quartiers Notre-Dame-des-Champs, Necker ou Plaisance.

On retrouve le nom de Montparnasse associé à différents toponymes, bâtiments ou œuvres de l'esprit ayant un lien avec ce lieu.

Homonymie
A Paris Montparnasse peut se référer à

Quartier, voies et édifices 
 la butte du Mont Parnasse (place Pablo-Picasso), de très faible relief ;
 le quartier du Montparnasse (1860) ;
 des voies de Paris :
 la rue du Montparnasse (depuis 1773) ;
 le boulevard du Montparnasse ;
 le cimetière du Montparnasse (1824), initialement « cimetière du Sud » ;
 des édifices :
 la barrière du Montparnasse (1786), une barrière (disparue) du mur des Fermiers généraux, à l'emplacement de la station de métro Edgar Quinet ;
 le Casino Montparnasse (1911), une salle de spectacles parisienne (disparue), 35, rue de la Gaîté (voir à cette adresse) ;
 la gare de Paris-Montparnasse, place Raoul-Dautry, d'où partent les trains pour l'ouest et le sud-ouest de la France, de Granville à Toulouse ;
 la station de métro Montparnasse - Bienvenüe, sur les lignes 4, 6, 12 et 13 ;
 le théâtre de la Gaîté-Montparnasse (1868), 26, rue de la Gaîté ;
 le théâtre du Guichet Montparnasse, 15, rue du Maine ;
 le théâtre Montparnasse (1886), anciennement aussi théâtre Montparnasse-Gaston-Baty (1930-1943), 31, rue de la Gaîté ;
 le théâtre du Petit-Montparnasse (1979) 31, rue de la Gaîté ;
 le théâtre de Poche Montparnasse (1943), 75, boulevard du Montparnasse
 la tour Maine-Montparnasse (1969-1972), 33, avenue du Maine, ,  de bureaux, une des tours les plus hautes d'Île-de-France ;
 en urbanisme : 
 Maine-Montparnasse, une vaste opération de rénovation urbaine conduite de 1960 aux années 1990 dans les quartiers de Plaisance et Necker ;
 l'ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse, une partie des ouvrages réalisés dans le cadre de l'opération Maine-Montparnasse.

Œuvres de l'esprit
 Art : le style Montparnasse, style de cadre de tableau en bois sculpté et stuc doré, avec coquilles aux angles.
 Littérature :
 Bubu de Montparnasse, roman de Charles-Louis Philippe, Paris, Éditions de la Revue blanche, 1901, n-12°,  ; 
 La Revue Montparnasse, bimensuel illustré de dessins et de bois gravés témoignant des activités de la scène artistique de Paris, créé en , puis 2 numéros les 5 et . La revue ne reprend qu'en 1921 jusqu'en 1930 ;
 Danger à Montparnasse, roman de Hermina Black (traduit de l'anglais Danger in Montparnasse), Éditions Mondiales, coll. « Intimité », 1969,  ;
 Le Voyou de Montparnasse, roman policier de Michel Brice, Paris, Plon, coll. « Brigade mondaine », , 1978,  ; 
 Terminus Montparnasse, 28-8 Police, roman policier de Michel Renouard, Paris, Éditions du , 2006, 
 Montparnasse : un tueur en série et criminel, membre des Patron-minette, à l'allure efféminée, figurant dans Les Misérables de Victor Hugo.
 Montparnasse, Quand Paris éclairait le monde, par Mathyeu Le Bal, Paris, Albin Michel, 2022.
 Cinéma :
 Les Amants de Montparnasse, à l'affiche : Montparnasse 19, est un film français de Jacques Becker sorti en 1958 ;
 La Tour Montparnasse infernale, long-métrage français sorti en 2000, avec Éric et Ramzy ;
 Montparnasse, moyen-métrage français de Mikhaël Hers, sorti en 2009, prix SFR dans le cadre de la « Quinzaine des réalisateurs », Festival de Cannes.
 Chansons :
 Montparnasse par Brigitte Fontaine (1973) rééditée sur CD Je ne connais pas cet homme. Fontaine 4 (2007) ;
 Montparnasse par Mike Lécuyer (1979), rééditée sur CD 19 777 879 (2008) ;
 Montparnasse par Sammy Price sur CD Good paree (2007) ;
 A Montparnasse par Miossec sur CD Finistériens (2009).

Personnages
 Artiste : Kiki de Montparnasse (1901-1953), l’une des figures marquantes de la vie artistique parisienne des Années Folles, égérie et amie de nombreux artistes : Modigliani, Duchamp, Desnos, Picasso, Cocteau, Aragon, et muse de Foujita et de Man Ray (voir la bibliographie la concernant).

Références